Pere Millet i Maristany, pilot de motociclisme català
 Pere Millet Soler (Barcelona, 1952), regatista català